Velika nagrada Španije 1977 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 8. maja 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 75
| 1:42:.52,22
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 75
| + 15,85 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 75
| + 24,51 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 75
| + 24,87 s
| 9
| 3
|-
! 5
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 75
| + 1:05,83
| 12
| 2
|-
! 6
| 8
|  Hans Joachim Stuck
| Brabham-Alfa Romeo
| 74
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 7
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 74
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 8
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 74
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 73
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 30
|  Brett Lunger
| March-Ford
| 72
| +3 krogi
| 28
|  
|-
! 11
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 72
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 12
| 27
|  Patrick Neve
| March-Ford
| 71
| +4 krogi
| 22
|  
|-
! 13
| 36
|  Emilio de Villota
| McLaren-Ford
| 70
| +5 krogov
| 23
|  
|-
! 14
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 70
| +5 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 64
| Dovod goriva
| 6
|  
|-
! Ods
| 17
|  Alan Jones
| Shadow-Ford
| 56
| Trčenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 24
|  Rupert Keegan
| Hesketh-Ford
| 32
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 25
|  Harald Ertl
| Hesketh-Ford
| 29
| Hladilnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Renzo Zorzi
| Shadow-Ford
| 25
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 37
|  Arturo Merzario
| March-Ford
| 16
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 12
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 10
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 9
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 9
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 0
| Poškodba
| 3
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Jean-Pierre Jarier
| Penske-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 33
|  Boy Hayje
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 38
|  Brian Henton
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
| David Purley
| LEC-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
| Conny Andersson
| BRM
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Jacques Laffite 1'20.810

Formula 1 sezona 1977
1977